

Risultati

Note